Amoria (Fabaceae), een synoniem voor het plantengeslacht Trifolium
Amoria (Gastropoda), een geslacht van zeeslakken
Amoria (ondergeslacht), een ondergeslacht van het geslacht Amoria (Gastropoda)